FIM Fogo British Speedway GP był dziewiątą imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 25 sierpnia 2012 na stadionie Millennium w Cardiff, Walia. Zwycięzcą został Chris Holder, pokonując w finale Krzysztofa Kasprzaka, Antonio Lindbäcka i Fredrika Lindgrena.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Scott Nicholls. Zawodnikami rezerwowymi byli: Ben Barker i Craig Cook, Craig Cook jednak nie wystąpił w zawodach z powodu kontuzji nadgarstka, zastąpił go Josh Auty.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mogli wystąpić Jarosław Hampel i Kenneth Bjerre. Jako zmiana kwalifikowana pojechali: Martin Vaculík i Krzysztof Kasprzak.
 (3)  Jarosław Hampel → (19)  Martin Vaculík
 (7)  Kenneth Bjerre  → (20)  Krzysztof Kasprzak
 (18)  Craig Cook → (18)  Josh Auty

Losowanie pozycji startowych odbyło się 24 sierpnia.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Lindbaeck, Hancock, Sajfutdinow, Kasprzak
 N.Pedersen, Holder, Jonsson, Gollob
 Vaculik, Crump, B.Pedersen, Ljung
 Andersen, Nicholls, Harris, Lindgren
 Hancock, Nicholls, Jonsson, B.Pedersen
 Andersen, Crump, N.Pedersen, Lindbaeck
 Kasprzak, Vaculik, Gollob, Harris
 Holder, Sajfutdinow, Lindgren, Ljung
 N.Pedersen, Lindgren, Hancock, Vaculik
 Jonsson, Lindbaeck, Harris, Ljung
 Holder, Andersen, B.Pedersen, Kasprzak
 Gollob, Sajfutdinow, Nicholls, Crump (w)
 Gollob, Andersen, Hancock, Ljung
 Holder, Lindbaeck, Nicholls, Vaculik
 Lindgren, Kasprzak, Crump, Jonsson
 Sajfutdinow, Harris, N.Pedersen, B.Pedersen
 Holder, Harris, Crump, Hancock (d)
 Lindgren, Gollob, Lindbaeck, B.Pedersen
 N.Pedersen, Kasprzak, Nicholls, Ljung
 Sajfutdinow, Vaculik, Jonsson, Andersen (d)
 Półfinały:
 Holder, Lindbaeck, Gollob, Andersen
 Lindgren, Kasprzak, Sajfutdinow, N.Pedersen
 Finał:
 Holder, Kasprzak, Lindbaeck, Lindgren

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 SportoweFakty.pl

Wielka Brytania
2012
2012 w Walii
Sport w Cardiff